El espejo de la bruja puede hacer referencia a:

El espejo de la bruja, una película mexicana.
El espejo de la bruja, una serie de televisión surcoreana.